Испанские монеты евро — современные денежные знаки Испании. Национальная сторона монет существует в трёх вариантах: на монетах младшего номинала изображён собор в Сантьяго-де-Компостела, на монетах постарше изображён Мигель де Сервантес, а на монетах в 1 и в 2 евро изображён портрет правящего монарха. На монетах выпуска 1999—2014 годов это Хуан Карлос I, а на монетах начиная с 2015 года выпуска это Филипп VI. Также на национальной стороне монет присутствуют 12 звёзд ЕС, название страны на испанском языке и год выпуска.

Дизайн национальной стороны

Серия 1, образца 1999 г.

Серия 2, образца 2010 г. 
В 2010 году был изменён дизайн испанских монет, что не соответствует рекомендациям Европейской комиссии. Для монет достоинством €1 и €2 портрет короля Хуана Карлоса I остался прежним, а год выпуска был помещён во внутреннюю часть монеты. Также в кольце из двенадцати звёзд нет выпуклого разделителя. Такой же разделитель был убран и в монетах меньшего номинала.

Тираж

Памятные монеты

Примечания

Ссылки 
 Памятные монеты 2 евро Испании
 Монеты Испании на официальном сайте Европейского центрального банка
 Монеты Испании на сайте Европейской комиссии
 Королевский монетный двор Мадрида

Испания
Монеты Испании
Экономика Испании
Мигель де Сервантес